

Geografia

Italia
 Oria – comune della provincia di Brindisi
 Oria – frazione di Valsolda in provincia di Como

Spagna
 Oria – comune della provincia di Almería
 Lasarte-Oria – comune della Guipúzcoa
 Oria – fiume spagnolo dei Paesi Baschi

Persone
 Oria – nome proprio di persona italiano femminile
 Ángel Herrera Oria – cardinale spagnolo

Altro
 Oria – piroscafo norvegese
 Oria – marchio automobilistico utilizzato dall'azienda milanese Lentz (1906-1908)